In Kasachstan gibt es zehn staatliche Naturreservate. Sie genießen den strengsten Schutz unter allen Naturschutzgebieten in Kasachstan und unterstehen dem Komitee für Forst- und Jagdwesen des Ministeriums für Landwirtschaft.

Weblinks 
Website des Komitees für Forst- und Jagdwesen, Ministerium für Landwirtschaft der Republik Kasachstan, in englischer, kasachischer oder russischer Sprache, abgerufen am 1. April 2010

!
!

en:List of protected areas of Kazakhstan